Lijst van bekende Limburgers (België)
 Lijst van bekende Limburgers (Nederland)